Division 1 i innebandy för herrar 1989/1990 var Sveriges högsta division i innebandy för herrar för säsongen 1989/1990, och innebar att Sverige fick ett nationellt seriespel på herrsidan. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordöstra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner. IBK Lockerud blev svenska mästare efter finalseger mot Jönköpings IK med 2-0 i matcher.

Sluttabeller

Division 1 norra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 nordöstra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 västra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 östra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 sydvästra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 södra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

SM-slutspel

Kvartsfinalkval
10 februari 1990: Tomasgårdens IF-Stockholms IBK 7-5
10 februari 1990: Pixbo IBK-Lugi IK 4-2
11 februari 1990: Stockholms IBK-Örnsköldsviks SK 3-4
11 februari 1990: IBF NB 87-Pixbo IBK 4-4
18 februari 1990: Örnsköldsviks SK-Tomasgårdens IF 1-0
18 februari 1990: Lugi IK-IBF NB 87 3-5

Kvartsfinaler
24 februari 1990: Jönköpings IK-Hölö SK 10-4
24 februari 1990: FK Luleå-IBF NB 87 6-5
24 februari 1990: Kolarbyn/Fagersta IF-Örnsköldsviks SK 1-4
24 februari 1990: IBK Lockerud-KFUM Örebro 3-2

2 mars 1990: KFUM Örebro-IBK Lockerud 4-6 (IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
3 mars 1990: Hölö SK-Jönköpings IK 7-6 (sudden death)
3 mars 1990: Örnsköldsviks SK-Kolarbyn/Fagersta IF 7-4 (Örnsköldsviks SK vidare med 2-0 i matcher)
3 mars 1990: IBF NB 87-FK Luleå 6-2
4 mars 1990: Hölö SK-Jönköpings IK 2-11 (Jönköpings IK vidare med 2-1 i matcher)
4 mars 1990: IBF NB 87-FK Luleå 6-2 (IBF NB 87 vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
17 mars 1990: IBF NB 87-Jönköpings IK 5-6 (sudden death)
17 mars 1990: Örnsköldsviks SK-IBK Lockerud 6-4
24 mars 1990: Jönköpings IK-IBF NB 87 7-4 (Jönköpings IK vidare med 2-0 i matcher)
24 mars 1990: IBK Lockerud- Örnsköldsviks SK 8-1
25 mars 1990: IBK Lockerud- Örnsköldsviks SK 9-1 (IBK Lockerud vidare med 2-1 i matcher)

Finaler
31 mars 1990: Jönköpings IK-IBK Lockerud 4-5 (sudden death)
7 april 1990: IBK Lockerud-Jönköpings IK 6-5 (efter straffslag, IBK Lockerud svenska mästare med 2-0 i matcher)

Källor
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015

Externa länkar

Sport i Sverige 1989
Sport i Sverige 1990
1989
Innebandysäsongen 1989/1990